Charles Dupuis (1685-1742), graveur français ;
 Charles François Dupuis (1742-1809), scientifique français ;
Charles Armand Clément Dupuy (1848-1925), architecte français
 Charles Dupuis (1863-1938), avocat français ;
 Charles Dupuis (1918-2002), éditeur de bande dessinée belge.